Reflections
 Reflections (альбом Сандры)
 Reflections (альбом Пола ван Дайка)
 Reflections (альбом Apocalyptica)
 Reflections (альбом Accuser)

См. также 
 Reflections — песня Мэрайи Кэри